Сан Антонио Атотонилко има више значења:

 Сан Антонио Атотонилко (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Антонио Атотонилко (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику